Арема Кронус — индонезийский футбольный клуб из Маланга (Восточная Ява), выступающая в высшем дивизионе чемпионата Индонезии (ISB A).

История 
Основанный 11 августа 1987 года клуб первоначально назывался «Аремада» и «Арена-86». Основателями клуба были Ован Тобинг, Асуб Заенал и Дирк Сутрисно. Первым тренером стал Синьо Алиандо. По знаку Зодиака команда получила прозвище Львы (Singo). В 1993 году команда выигрывает чемпионат полупрофессиональной лиги Галатама. В дальнейшем несколько сезонов клуб борется с финансовыми проблемами, команда «регулярно» меняет спонсоров и руководство. Наиболее крупными достижениями становится победа в Премьер-лиге в 2004 году, выигрыш двух (2005, 2006) Кубков Индонезии и выигрыш молодёжного кубка Соэратин.

В 2009 году клуб в очередной раз сменил хозяина. И тренерский штаб, под руководством голландского тренера Роберта Альбертса, привёл команду к золоту индонезийской Суперлиге. Эта победа дала возможность «Ареме» дебютировать в Лиги чемпионов АФК. Путь в турнире начался и закончился на групповом уровне. В шести играх «Арема» набрала лишь одно очко, сыграв дома вничью с китайским ФК «Шаньдун Лунэн». Всего два мяча забили индонезийцы своим соперникам и при этом пропустили целых 22 мяча.

23 августа 2022, клуб заключил сделку со спонсором Bola88.fun. В результате давки на стадионе в Маланге 1 октября 2022, погибло 135 фанатов, клуб был оштрафован на 250 миллионов Rp. (малайзийских ринггитов). 29 октября 2022 года Владелец клуба, Гиланг Видя, ушел в оставку.

Производители формы 
 Puma (2007-09)
 Diadora (2009-10)
 Lotto (2010-11)
 Umbro (2011-12)
 Joma (2013-14)
 SPECS (2015-наст.вр.)

Состав

Достижения 
 Суперлига Индонезии 
 — 2010 
 — 2011, 2013 

 Кубок Индонезии
 — 2010 

 Премьер-лига Индонезии
 — 2012 

 Первый дивизион чемпионата Индонезии
 — 2004 

 Любительская футбольная лига Индонезии
 — 1999

Аремания 
Футбольный клуб «Арема» имеет самую большую армию фанатов (свыше 50 тысяч человек), которая называется Аремания. Аремания была основана ещё в 1997 году. В 2006 году Аремания была отмечена специальной наградой Федерации футбола Индонезии. В 2014 году на матче против «Персиба», болельщики развернули баннер площадью 15 000 м². Клуб имеет свой сайт (aremania.com).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 Сайт болельщиков

Футбольные клубы Индонезии